Danu steht für:

 Danu, eine Muttergöttin in der irischen Mythologie
 Danu (Hinduismus), Mutter der dämonischen Danavas im Hinduismus
 Danu (Ethnie), eine Ethnie in Myanmar

Danu ist der Familienname folgender Personen:

 Isaac Danu (* 1948), Bischof von Taungngu
Siehe auch:
 Danou